Де́вин И́бэнкс (; родился 28 октября 1989 года в Куинсе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за греческую команду «Ираклис». Был выбран на драфте НБА 2010 года под общим 43-м номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Студенческая карьера 
Девин Ибэнкс выступал за команду Университета Западной Виргинии два года.

В сезоне 2008/2009 Ибэнкс сыграл 35 матча, проводя на площадке в среднем 30,2 минуты, набирал в среднем 10,5 очков, делал в среднем 7,8 подборов, а также в среднем 0,8 перехватов и 0,7 блок-шотов, допускал в среднем 1,9 потери, отдавал в среднем 2,7 передачи.

В сезоне 2009/2010 Ибэнкс сыграл 34 матча. В них он проводил в среднем на площадке 34,1 минуты, набирал в среднем 12,0 очков, делал в среднем 8,1 подборов, а также в среднем 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота, допускал в среднем 2,2 потери, отдавал в среднем 2,4 передачи.

Профессиональная карьера 
Девин Ибэнкс был выбран под сорок третьим номером на драфте НБА 2010 года клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». 12 августа 2010 подписал контракт с «Лейкерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте драфта НБА

Выпускники Школы Сент-Томас Мор (Коннектикут)
Выпускники Мемориальной средней школы епископа Лафлина
Баскетболисты США
Игроки «Уэст Виргиния Маунтинирс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Спрингфилд Армор»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки «Брухос де Гуаяма»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Игроки «Реалес де Ла-Вега»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Шампань Шалон-Реймс»
Игроки БК «Сан-Эн Неофеникс»
Игроки «Индиос де Маягуэс»
Игроки БК «Ираклис»